Ленні Кюр ( 22 лютого 1950 року, Ейндговен, Нідерланди) — нідерландська співачка. Представляла Нідерланди на Євробаченні 1969, на якому перемогла з піснею «De Troubadour».

Дискографія 
 1969: De troubadour
 1971: De zomer achterna
 1972: Les enfants
 1972: De wereld waar ik van droom
 1974: God laat ons vrij
 1975: 'n Avondje Amsterdam
 1976: 'n Dag als vandaag
 1980: Dromentrein
 1981: Avonturen
 1982: Oog in oog
 1983: De beste van Lenny Kuhr
 1986: Quo vadis
 1990: Het beste van Lenny Kuhr
 1990: De blauwe nacht
 1992: Heilig vuur
 1994: Altijd heimwee
 1997: Gebroken stenen
 1997: Stemmen in de nacht
 1998: De troubadour
 1999: Oeverloze liefde
 2000: Visite
 2001: Fadista
 2004: Op de grens van jou en mij
 2005: Panta Rhei

Посилання 

 Життєпис співачки 

Єврейські музиканти
Представники Нідерландів на Євробаченні
Уродженці Ейндговена